Austria:
 Dellach – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Hermagor
 Dellach im Drautal – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau